Яцук — фамилия. Известные носители:

 Яцук, Вадим Петрович (1953—2015) — советский и российский театральный актёр.
 Яцук, Виктор Петрович (1953—2012) — советский и российский театральный актёр.
 Яцук, Владимир Иванович (род. 1972) — молдавский футболист.
 Яцук, Николай Александрович (1884—1930) — один из первых русских авиаторов.
 Яцук, Сергей Григорьевич (род. 1930) — советский и российский военачальник, участник афганской и первой чеченской войн.

См. также 
 Яцуки